Vincenzo hace referencia a:

 Vincenzo Bellini, compositor italiano; 
 Vincenzo Monti, poeta italiano; o
 Vincenzo Scamozzi, arquitecto renacentista de fines del siglo XVI.
 Vincenzo (serie), serie de televisión surcoreana que será estrenada el 20 de febrero de 2021